Феллендорф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Феллендорф, Вильгельм (1903—1942) — коммунист, антифашист, член организации «Красная капелла».
 Феллендорф, Катарина (1884—1944) — коммунист, антифашист, член организации «Красная капелла».